Canis - um gênero de animais, conhecidos popularmente como cães
Canil - um abrigo para cães

Localidades

Canis (distrito)

Outros
Canis Major - uma constelação
Canis Minor - uma constelação
Çanis

Desambiguação
Desambiguações de topônimos